1929/30 was het 19de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Rapid:Josef Bugala, Franz Hribar, - Toni Witschel, Karl Rappan, Leopold Czejka, Roman Schramseis, Johann Reithofer, Josef Frühwirth, Josef Madlmayer, Josef Smistik, Willibald Kirbes, Johann Luef, Matthias Kaburek, Johann Hoffmann, Franz Weselik, Johann Horvath, Ferdinand Wesely (C) - Trainer: Eduard Bauer - Sektionsleiter: Dionys Schönecker

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

II. Liga 
Net als vorig jaar moest er geen club degraderen omdat de competitie met één club uitgebreid werd.

VAFÖ-Liga 
Aan het kampioenschap van de VAFÖ namen 21 clubs deel in de eerste klasse die zich twee keer troffen. Helfort werd kampioen. Door het grote aantal deelnemers duurde het seizoen vrij lang waardoor beslist werd om in het volgende seizoen nog maar met 12 clubs aan te treden. Dit waren de eerste elf van de eerste klasse en de kampioen van de tweede klasse, SC Gaswerk Wien.

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
Kremser SC werd kampioen

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe links 
 Saison 1929/30 bei austriasoccer.at
 Saison 1929/30 bei rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen